Almār är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Faryab, i den norra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Almār är platt.

Omgivningarna runt Almār är i huvudsak ett öppet busklandskap. Runt Almār är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Distrikt i Faryab